Jaja kan avse:

Jackson Avelino Coelho (1986–), brasiliansk fotbollsspelare med smeknamnet Jajá
Jaja Wachukwu (1918–1996), nigeriansk politiker
Jaja av Opobo (1821–1891), den förste monarken av Opobo